Le Romanisme (Romanitas en langue latine) correspond à l'inclination ou l'admiration d'un individu envers les idéaux de la Rome antique. Néanmoins, le terme a été décliné de manière péjorative par les protestants dans le but de qualifier la doctrine religieuse de l'Eglise catholique romaine.

Romaniste (droit) : spécialiste du droit romain ;
 Romaniste (sport) : supporter du club de football de l'AS Roma ;
 Romanistes (peinture) : peintres néerlandais -ou, plus généralement, cisalpins- ayant étudié et travaillé à Rome au  ;
 Romanistique : branche de la philologie spécialisée dans l'étude des langues romanes.

en:Romanism